Дмитриевский — фамилия, а также топоним:

Фамилия 
Дмитриевский — русская фамилия. Известные носители:
 Дмитриевский, Алексей Афанасьевич (1856—1929) — русский учёный-византист, историк Церкви.
 Дмитриевский, Анатолий Николаевич (род. 1937) — учёный, академик Российской академии наук.
 Дмитриевский, Борис Николаевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Дмитриевский, Валериан Степанович (1902—1943) — советский конструктор в области подводного кораблестроения, лауреат Сталинской премии.
 Дмитриевский, Виктор Константинович (1923—2006) — народный художник РСФСР.
 Дмитриевский, Виталий Николаевич (род. 1933) — театровед, доктор искусствоведения (1991).
 
 Дмитриевский, Вячеслав Иосифович (1902—1988) — советский учёный и конструктор лопаточных машин, дважды лауреат Сталинской премии.
 Дмитриевский, Иван Афанасьевич (1736 или 1734—1821) — актёр, театральный деятель, педагог, литератор.
 Дмитриевский, Михаил Михайлович (1845—1932) — директор Алексеевского реального училища (Пермь) в 1882—1907 годах.
 Дмитриевский, Никита Владимирович (род. 1978) — российский хореограф и режиссёр, продюсер и арт-директор различных танцевальных проектов.
 Дмитриевский или Дмитревский, Николай Павлович (1890—1938) — русский советский художник-график, иллюстратор книг.
 Дмитриевский, Пётр (известен под именем Вячеслав Михайлович Александрович; 1884—1918) — заместитель председателя и член коллегии ВЧК, член ЦК партии левых эсеров и лидер её петроградской организации в 1917 году, один из руководителей мятежа левых эсеров в Москве 6 июля 1918 года.
 Дмитриевский, Сергей Васильевич (1893—1964) — советский дипломат-невозвращенец, автор книги о Сталине.

Населённый пункт 
Дмитриевский — название населённых пунктов:

Россия 
 Дмитриевский — хутор в Кошехабльском районе Адыгеи.
 Дмитриевский — хутор в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Дмитриевский — посёлок в Щигровском районе Курской области.
 Дмитриевский — посёлок в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Дмитриевский — посёлок в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Дмитриевский — посёлок в Ливенском районе Орловской области.
 Дмитриевский — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Дмитриевский — посёлок в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Дмитриевский — посёлок в Михайловском районе Рязанской области.

Туркмения 
 Дмитриевский — прежнее название посёлка Куркулаб в Ахалском велаяте.

См. также 
 Дмитревский